Duras bezeichnet

 Duras, französische Gemeinde im Département Lot-et-Garonne
 Château de Duras, Schloss in der französischen Gemeinde Duras
 Duras, Ortsteil der belgischen Gemeinde Sint-Truiden
 Schloss Duras, Schloss in der belgischen Gemeinde Sint-Truiden
 Côtes de Duras, Weinbaugebiet in Südwestfrankreich
 Duras (Rebsorte), Rebsorte für Rotwein

Duras ist der Familienname folgender Personen:
 Amelie Duras (* 1908), deutsche Kunsthistorikerin, Schauspielerin und Kuratorin
 Claire de Duras (1777–1828), französische Schriftstellerin
 Fritz Duras (1896–1965), deutsch-australischer Sportmediziner
 Marguerite Duras (1914–1996), französische Schriftstellerin und Filmschaffende
 Mary Duras (1898–1982), österreichisch-tschechisch-deutsche Bildhauerin
 Oldřich Duras (1882–1957), tschechischer Schachspieler und -komponist

 Jacques-Henri de Durfort, duc de Duras (1625–1704), Marschall von Frankreich